Correa kan som auktorsförkortning betyda:

 Jose Francisco Correa da Serra
 Maevia Noemi Correa

Robotskapade auktorsförkortningar